Соревнования по волейболу на VI Панамериканских играх проходили с 31 июля по 12 августа 1971 года в Кали (Колумбия) с участием 12 мужских и 9 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Кубы.

Команды-участницы

Мужчины 
 Аргентина, Багамские Острова, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Канада, Колумбия, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США, Чили.

Женщины 
 Багамские Острова, Бразилия, Гаити, Канада, Колумбия, Куба, Мексика, Перу, США.

Система проведения турнира 
12 команд-участниц у мужчин на предварительном этапе разбиты на три группы. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е.

9 команд-участниц у женщин провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 31 июля: Венесуэла — Колумбия 3:1 (15:2, 18:16, 13:15, 15:9).
 1 августа: США — Багамские Острова 3:0 (15:2, 15:0, 15:5).
 2 августа: Колумбия — Багамские Острова 3:0.
 3 августа: США — Венесуэла 3:0 (15:10, 15:4, 15:4).
 4 августа: США — Колумбия 3:0 (15:5, 15:5, 15:3).
 5 августа: Венесуэла — Багамские Острова 3:0 (15:0, 15:4, 15:1).

Группа В 

 31 июля: Аргентина — Пуэрто-Рико 3:2 (11:15, 8:15, 16:14, 15:12, 15:2).
 1 августа: Куба — Чили 3:0 (15:2, 15:4, 15:7).
 2 августа: Аргентина — Чили 3:1 (15:6, 16:14, 7:15, 15:12).
 3 августа: Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (15:2, 15:2, 15:2).
 4 августа: Куба — Аргентина 3:0 (15:8, 15:11, 15:0).
 5 августа: Чили — Пуэрто-Рико 3:1 (15:8, 15:5, 12:15, 15:8).

Группа С 

 31 июля: Мексика — Канада 3:0 (15:6, 15:4, 15:6).
 1 августа: Бразилия — Гаити 3:0 (15:4, 15:0, 15:8).
 2 августа: Бразилия — Канада 3:0 (15:10, 15:8, 15:1).
 3 августа: Мексика — Гаити 3:0 (15:3, 15:8, 15:8).
 4 августа: Канада — Гаити 3:0 (16:14, 15:2, 16:14).
 5 августа: Бразилия — Мексика 3:0 (15:2, 15:6, 15:1).

Финальный этап 

 7 августа: США — Мексика 3:0 (15:3, 15:6, 15:9); Куба — Аргентина 3:0 (15:1, 15:9, 15:6); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:11, 15:8).
 8 августа: Куба — Мексика 3:0 (15:3, 17:15, 15:9); Венесуэла — Аргентина 3:1 (15:12, 5:15, 15:12, 15:13); США — Бразилия 3:0 (15:4, 15:-, 15:11).
 9 августа: США — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:10, 15:4); Мексика — Аргентина 3:-; Бразилия — Куба 3:1 (15:10, 15:6, 11:15, 15:7).
 10 августа: Бразилия — Мексика 3:0; Куба — Венесуэла 3:0; США — Аргентина 3:0 (15:6, 15:9, 15:9).
 11 августа: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:4, 15:8, 15:4); Венесуэла — Мексика 3:1 (16:14, 15:11, 12:15, 15:0); Куба — США 3:0 (15:6, 15:13, 15:10).

Женщины 

 1 августа: Перу — Багамские Острова 3:0 (15:5, 15:3, 15:1); Куба — Колумбия 3:0; Бразилия — США 3:0.
 2 августа: США — Багамские Острова 3:0 (15:0, 15:1, 15:0); Канада — Гаити 3:0 (15:2, 15:8, 15:3); Мексика — Перу 3:1 (7:15, 15:4, 15:11, 15:7); Бразилия — Канада 3:1 (10:15, 15:12, 15:4, 15:-).
 4 августа: Канада — Багамские Острова 3:0 (15:0, 15:6, 15:1); Мексика — США 3:0 (15:7, 15:10, 15:11); Колумбия — Гаити 3:-; Куба — Бразилия 3:-.
 6 августа: Куба — Гаити 3:0 (15:2, 15:5, 15:1); Перу — США 3:0.
 7 августа: Бразилия — Колумбия 3:-; Куба — Багамские Острова 3:0 (15:0, 15:3, 15:1); Мексика — Канада 3:0 (15:9, 15:4, 15:5).
 8 августа: Перу — Канада 3:0 (15:10, 15:7, 15:1); Бразилия — Гаити 3:0 (15:2, 15:5, 15:1); Колумбия — Багамские Острова 3:0 (15:0, 15:10, 15:3); Куба — Мексика 3:1 (15:6, 16:14, 9:15, 15:6).
 9 августа: Гаити — Багамские Острова 3:0 (15:4, 15:12, 15:8); Канада — США 3:1 (16:14, 5:15, 15:9, 15:7); Мексика — Колумбия 3:0; Куба — Перу 3:2.
 10 августа: Перу — Колумбия 3:0 (15:0, 15:1, 15:0); Мексика — Гаити 3:0 (15:1, 15:6, 15:1); Бразилия — Багамские Острова 3:0 (15:1, 15:2, 15:1); Куба — США 3:-.
 11 августа: США — Колумбия 3:0 (15:9, 15:7, 15:5); Перу — Гаити 3:0; Куба — Канада 3:1 (15:10, 7:15, 15:7, 15:4); Бразилия — Мексика 3:1.
 12 августа: США — Гаити 3:0 (15:7, 15:1, 15:7); Перу — Бразилия 3:1 (10:15, 15:7, 15:5, 15:6); Мексика — Багамские Острова 3:0 (15:2, 15:0, 15:1); Канада — Колумбия 3:1.

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1971 год в волейболе
Панамериканские игры 1971
Волейбол в Колумбии